Nintendo Entertainment Planning & Development (), или Nintendo EPD — крупнейшее подразделение японской компании, производящей видеоигры Nintendo. Оно было создано после слияния отделов Entertainment Analysis & Development (EAD) и Software Planning & Development (SPD) в сентябре 2015 года.

История 
Подразделение было создано 16 сентября 2015 года в рамках общей реструктуризации всей компании, которая состоялась под руководством нового президента Nintendo Тацуми Кимисимы. Подразделение было создано после консолидации двух из его крупнейших подразделений, Entertainment Analysis & Development (EAD) и Software Planning & Development (SPD).

В подразделении объединялись роли обоих его предшественников, уделяя особое внимание разработке игр и программного обеспечения для платформ Nintendo и мобильных устройств. Он также управляет и лицензирует различную интеллектуальную собственность компании. Генеральным директором подразделения стал Синъя Такахаси, который до этого был генеральным директором SPD. Кацуя Эгути и Ёсиаки Коидзуми заняли должности заместителей генерального менеджера EPD, которые они ранее занимали в EAD.

Игры

Примечания 

Подразделения Nintendo
Появились в 2015 году в Японии
Компании Киото
Компании, основанные в 2015 году